Guller ou Güller sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1968), joueur turc de football
 (né en 1967), coureur cycliste suisse
Youra Guller (1895-1980), pianiste néoclassique française

Voir aussi

Homonymie de patronyme